Пършинг може да означава:
 Джон Пършинг (1860-1948), американски генерал;
 MGM-31 Пършинг, американска балистична ракета;
 М26 Пършинг, американски танк
 Пършинг (окръг), окръг в Невада, САЩ